Dual (electrònica), elements elèctrics que s'associen en parells anomenats duals 
 Dual channel, tecnologia per a memòries d'ordinadors personals que permet l'increment del rendiment gràcies a l'accés simultani a dos mòduls diferents
 Dual Core tecnologia emprada en microcomputació que consisteix a desenvolupar microprocessadors amb dues unitats de procés completes 
 Dual Heroes, videojoc de lluita per la Nintendo 64 llançat el 1997 al Japó i 1998 als EUA 
 Graf dual, graf que té un vèrtex per a cada regió de G, i una aresta per cada aresta en G 
 Homomorfisme dual
 Nombre dual, nombre gramatical que designa a dos individus. És un tret gramatical propi de les llengües flexives. El dual s'oposa a diferents nombres
 Políedre dual